Тюльпа́нов — фамилия.

Известные носители 
 Тюльпанов, Вадим Альбертович (1964—2017) — российский политик.
 Тюльпанов, Сергей Иванович (1901—1984) — генерал-майор, доктор экономических наук, профессор.